Kopito est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Kopito, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Kopito, un village situé dans la municipalité de Cetinje ;
Kopito, un village situé dans la municipalité de Danilovgrad.